ТТМ — многозначная аббревиатура:
 ТТМ — термоанемометр-термометр микропроцессорный
 ТТМ — технические требования на материалы
 ТТМ — техническое творчество молодёжи
 ТТМ — толстостенный термоусаживаемый кожух
 ТТМ — транспортно-технологические машины

См. также 
 ТТМ —  Трихотилломания